Функциональная отделимость — свойство пары подмножеств топологического пространства.

Определение

Два подмножества  и  в данном топологическом пространстве  называются функционально отделимыми в , если существует такая определенная во всём пространстве вещественная ограниченная непрерывная функция , которая принимает во всех точках множества  одно значение , a
во всех точках множества  ― некоторое отличное от 
значение .
При этом всегда можно предположить, что  во всех точках .

Связанное определение 
Пространство, в котором всякая точка функционально отделима от всякого не содержащего её замкнутого множества, называется вполне регулярным.

Свойства 
 Два функционально отделимых множества всегда отделимы и окрестностями. Обратное утверждение верно не всегда, однако имеет место:
 Лемма Урысона. В нормальном пространстве всякие два дизъюнктные замкнутые множества функционально отделимы.

См. также 
 Принцип разделимости
 Теорема Титце о продолжении

Общая топология
Математические свойства